Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Attacker, qui signifie attaquant en anglais :

le , un porte-avions d'escorte de , lancé en 1941. Il est transféré à la Royal Navy en prêt-bail de 1942 à 1846. De 1958 à 1977, il sert de paquebot, sous le nom de  avant d'être démoli en 1980 ;
le , un Landing Ship Tank lancé en 1944 sous le nom de LST 3010. Rebaptisé HMS Attacker en 1947, il est transféré en 1954 au ministère de la Guerre et renommé Empire Cymric. Il est démoli en 1963 ;
le , un patrouilleur de  lancé en 1983. Revendu au Liban en 1992, il est renommé Trablous.

Attacker